Scheibe steht für:
 Scheibe, geometrische Form
 Scheibe (Technische Mechanik), ebenes Flächentragwerk, das nur in der Plattenachse belastet wird (Normalkräfte, aber keine Biege- oder Querkräfte)
 Kugel (Heraldik), das Bild im Wappen
 Scheibe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Scheibe-Flugzeugbau
 Porzellanmanufaktur Scheibe-Alsbach, hervorgegangen aus der im 19. Jahrhundert produzierenden Kister Porzellanmanufaktur (KPM)
 Himmelsscheibe von Nebra
 Fensterscheibe, das Glas in einem Fenster oder einer Tür
 Wand (Bauteil), in der Fachsprache die Wand eines Gebäudes
 Unterlegscheibe, Element einer Mutter-Schraube-Verbindung
 Ortsbrust, im Bergbau regional für die Vortriebsstelle
 Scheibe, in der Seemannssprache der Ausdruck für eine Rolle (Physik)
 Hantelscheibe, Gewicht beim Gewichtheben, siehe Gewichtheben#Plattform und Hantel
 Scheibe, umgangssprachlicher Ausdruck für ein Musikalbum

Scheibe heißen oder hießen folgende Orte und Gebiete:

in Deutschland
 Bayern
 Scheibe (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais im Landkreis Regen
 Scheibe (Krummennaab), Ortsteil der Gemeinde Krummennaab im Landkreis Tirschenreuth
 Scheibe (Weiden in der Oberpfalz), Ortsteil der kreisfreien Stadt Weiden in der Oberpfalz
 Sachsen
 Scheibe (Mittelherwigsdorf), Ortsteil der Gemeinde Mittelherwigsdorf im Landkreis Görlitz
 Unterscheibe, Erzgebirge (historischer Name)
 Scheibe (Lohsa), 1984 devastierter Ort auf dem Gebiet der Gemeinde Lohsa, Landkreis Bautzen
 Ostrauer Scheibe, eine Ebenheit (Hochfläche) bei Bad Schandau 
 Tagebau Scheibe, Bergbaugebiet bei Lohsa 
 Scheibe-See, gefluteter Tagebau bei Lohsa 
 Thüringen
 Scheibe (Neuhaus am Rennweg), Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg

in Österreich
 Scheibe (Gemeinde Neustift), Dorf bei Neustift im Stubaital, Tirol
 Scheibe (Gemeinde St. Leonhard), Ortsteil von St. Leonhard im Pitztal, Tirol
 Scheibe (Gemeinde Sellrain), Ort von Sellrain, Tirol

in der Slowakei
 Strelníky, Gemeinde im Okres Banská Bystrica 

Siehe auch:
 Scheib, Scheiben, Scheiber, Flache Erde für Erdscheibe